«Больви́зер» — кинофильм, двухсерийный телефильм. Экранизация произведения, автор которого — Оскар Мария Граф.

Сюжет 

Городок Вербург в Верхней Баварии в двадцатые годы. Начальник железнодорожной станции Ксавер Больвизер (Курт Рааб) женится на дочери владельца пивоварни Ханни (Элизабет Триссенар). Сексуально от неё зависимый, он беспрекословно подчиняется всем её приказам и раболепно исполняет все желания. Видимая гармония нарушается, когда Ханни заводит любовников — сначала бывшего одноклассника трактирщика Меркля (Бернхард Хельфрих), а затем парикмахера Шаффталера (Удо Кир), которых она использует и в деловых целях. Больвизер отказывается принимать реальность и даже дает ложные показания, чтобы оградить жену от кривотолков соседей. Когда Ханни бросает трактирщика и требует от него вернуть данные взаймы деньги, он подает на Больвизера в суд, и тот отправляется на четыре года за решетку. Выйдя из тюрьмы, он находит приют у паромщика (Герхард Цверенц) и, когда тот внезапно умирает, выполняет в итоге его работу.

В ролях 
 Курт Рааб — Ксавер Фердинанд Мария Больвизер, начальник станции
 Элизабет Триссенар — Ханни, его жена
 Бернхард Хельфрих — Франк Меркль, мясник и трактирщик
 Удо Кир — Шаффталер, парикмахер
 Фолькер Шпенглер — Мангст, секретарь
 Армин Майер — Шербер, аспирант
 Карл-Хайнц фон Хассель — Виндеггер
 Густль Байерхаммер — Найдхарт, отец Ханни

Ссылки 
  
  
 «Больвизер» на сайте ВидеоГид 

Фильмы-драмы ФРГ
Экранизации литературных произведений